Neohodgsoniales é uma ordem monotípica de hepáticas que tem Neohodgsoniaceae como única família. Por sua vez a família Neohodgsoniaceae é também monotípica, integrando apenas o género Neohodgsonia que contém apenas a espécie Neohodgsonia mirabilis, a única espécie conhecida da ordem Neohodgsoniales.

Descrição
A ordem Neohodgsoniales inclui apenas uma espécie extante conhecida, Neohodgsonia mirabilis.

Filogenia
A posição filogenética da ordem Neohodgsoniales, determinado com base em recentes trabalhos de genética molecular, bem como as relações filogenéticas entre as diversas ordens e famílias de hepática, consta do seguinte cladograma:

Marchantiophyta